Die Abkürzung NTX steht für:

 Nierentransplantation
 den Osteuropa-Index NTX (Index)
 eine Verlagssoftware für die Verlagsauslieferung, Titel- und Lagerverwaltung, Kommissionierung, Anzeigenabwicklung u. a.

Die Abkürzung NTx steht für:
 Noxiustoxin, ein Skorpiongift

NTX